Cherbourg steht für:

 Arrondissement Cherbourg
 Cherbourg (Artikel dazu Cherbourg (Cherbourg-en-Cotentin)), bis 2000 selbstständige Stadt in Nordfrankreich, heute namensgebender Teil der
 Gemeinde Cherbourg-en-Cotentin, 2016 Vereinigung der früheren Gemeinden Cherbourg-Octeville, Équeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville und Tourlaville
 Cherbourg-Octeville, 2000 bis 2015 aus Cherbourg und Octeville vereinigte Gemeinde 
 Cherbourg Shire, ein Verwaltungsgebiet in Queensland, Australien
 Cherbourg (Queensland), ein Ort in Queensland, Australien
 Cherbourg-Nationalpark, ein Nationalpark in Queensland, Australien

Siehe auch:

 Flughafen Cherbourg-Maupertus
 Rade de Cherbourg (Hafen von Cherbourg-en-Cotentin)